Maple Valley ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Maple Valley (Indiana)
 Maple Valley (Michigan)
 Maple Valley (New York)
 Maple Valley (Ohio)
 Maple Valley (Washington)
 Maple Valley (Town), Town(ship) im Oconto County, Wisconsin
 Maple Valley Heights, Washington

in Kanada:
 Maple Valley (Ontario)

Siehe auch:
 Maple Valley Township